Ministero del Reich per l'istruzione pubblica e la propaganda – ministero della Germania nazista
Ministero per la stampa e la propaganda – ministero del governo italiano operativo dal 1935 al 1937, allorché assunse la denominazione di ministero della cultura popolare
Dipartimento di propaganda e agitazione – istituto del Comitato centrale del Partito del Lavoro di Corea
Dipartimento per l'agitazione e la propaganda – istituto del Comitato Centrale del PCUS